De Allsvenskan 2015 was het 91ste seizoen in de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, die werd opgericht in 1924. Het seizoen begon op 4 april en eindigde op zaterdag 31 oktober 2015.

Malmö FF trad aan als de titelverdediger, maar moest de titel afstaan aan IFK Norrköping, dat onder leiding van trainer-coach Janne Andersson voor het eerst sinds 1989 weer landskampioen van Zweden werd. De club stelde de titel veilig op de slotdag, toen titelverdediger Malmö FF in eigen huis met 2-0 werd verslagen door doelpunten van Emir Kujović en Arnór Ingvi Traustason. Achtervolgers IFK Göteborg en AIK Solna speelde beide gelijk in de 30ste en laatste speelronde.

De competitie bestond uit zestien clubteams; de beste dertien teams van het 2014 seizoen en de nummer 14 Gefle IF dat de play-offs won van Ljungskile SK plus de gepromoveerde clubs Hammarby IF en GIF Sundsvall, beide afkomstig uit de Superettan.

In de 240 gespeelde wedstrijden werd in totaal 674 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,81 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd Emir Kujović van landskampioen IFK Norrköping met 21 treffers, waarvan drie rake strafschoppen.

Eindstand

Landskampioen IFK Norrköping plaatst zich voor de UEFA Champions League 2016/17  (tweede kwalificatieronde)
IFK Göteborg en AIK Solna plaatsen zich voor de voorronde van de UEFA Europa League 2016/17
Halmstads BK en Åtvidabergs FF degraderen rechtstreeks naar Superettan
Falkenbergs FF speelt play-offs promotie/degradatie tegen IK Sirius, de nummer drie uit de Superettan

Play-offs

Promotie/degradatie

Falkenbergs FF wint over twee duels en handhaaft zich in de hoogste afdeling.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2014 in alle 30 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2015 uit in de Allsvenskan.

Scheidsrechters

Toeschouwers

IFK Norrköping
Bijgaand een overzicht van de spelers van IFK Norrköping, die in het seizoen 2015 onder leiding van trainer-coach Janne Andersson de titel opeisten in de Allsvenskan.

Zie ook
Svenska Cupen 2014/15
Svenska Cupen 2015/16
Zweeds voetbalelftal in 2015

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2015